Абубакіров Різа Вахітович - башкирський державний діяч

 Абубакірова Гульназ Ахматівна - російська шашистка